Marlen steht für:

 Variante des weiblichen Vornamens Marleen
 Marlen (Kehl), ein Ortsteil von Kehl, Baden-Württemberg
 ein Arbeitsgang beim Smarten & Kleedern

Personen:
 Marlen, siehe Marlain Angelidou (* 1978), griechische Popsängerin
 Kristina Marlen, deutsche Schauspielerin, Performancekünstlerin und sexpositive Feministin
 Trude Marlen (1912–2005), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Marlene